Ранчо Санто Нињо има више значења:

 Ранчо Санто Нињо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санто Нињо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санто Нињо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санто Нињо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санто Нињо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику